Пезенти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пезенти, Антонио (1910—1973) — итальянский марксистский экономист.
 (1908—1968) — итальянский велогонщик.
 Пезенти-Росси, Алессандро (род. 1942) — итальянский автогонщик.
 (1933—2002) — итальянский велогонщик.
 (род. 1987) — итальянский футболист.
 (1470—1524) — итальянский композитор.